Boża krówka – potoczna nazwa biedronki siedmiokropki
 Boża krówka – sztuka teatralna autorstwa Sławomira Narlocha i Ewy Mikuły